Il singolare del Pilot Pen Classic 1986 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Larry Stefanki era il detentore del titolo, ma ha perso nel secondo turno contro David Pate.

Joakim Nyström ha battuto in finale 6–1, 6–3, 6–2 Yannick Noah.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Tabellone

Finales

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Pilot Pen Classic 1986